Плімут (округ, Айова)
 Плімут (округ, Массачусетс)